Mitra brasiliensis är en snäckart som beskrevs av Oliveira 1869. Mitra brasiliensis ingår i släktet Mitra och familjen Mitridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
brasiliensis